La première saison de Star Academy, émission française de télé réalité musicale, a été diffusée sur TF1 du  au .

Pendant près de , 16 candidats reçoivent une formation artistique au sein d'une Academy. Les élèves sont évalués par les professeurs à travers les primes et les évaluations. Ils se produisent chaque samedi sur le plateau de l'émission ainsi que devant les téléspectateurs, aux côtés d'artistes invités venus partager des duos. Chaque semaine, les trois moins bons élèves sont soumis au vote du public et l'un d'entre eux quitte définitivement l'aventure. À l'issue du programme, le vainqueur remporte , un album, une tournée dans toute la France et un concert à l'Olympia.

Présentée par Nikos Aliagas, cette première saison a pour directrice de promotion Alexia Laroche-Joubert et pour parrain Florent Pagny. Elle est remportée par Jenifer.

Générique 
Le générique sonore est Run, baby, run du compositeur de musique électronique Bustafunk. Ce générique restera en place jusqu'à la saison 3.

L'Academy 

Pour cette première édition de la Star Academy, les élèves logent au château des Vives Eaux de Dammarie-lès-Lys.

 habitables ont été aménagés dans ce bâtiment du . Il est composé de  et de 2 salles de cours. Il est équipé au rez-de-chaussée d'un grand hall qui abrite le téléphone permettant aux élèves d’appeler leurs proches pendant  par jour uniquement, du bureau de la directrice, d'un foyer équipé d'un piano, d'une table de jeu et d'une télévision permettant à Nikos ou aux téléspectateurs de dialoguer avec les élèves, d'une salle à manger équipée d'un billard et d'une cuisine. Il est également équipé de 4 chambres (2 pour les filles, 2 pour les garçons), d'une salle d'interview, d'une salle de bains et même d'un sauna. Certains cours auront lieu dans les annexes du château (chant, danse, sport), équipé notamment d'un studio d'enregistrement.

Pour que nous puissions suivre la vie des élèves, le château est équipé de 41 caméras (dont 4 infrarouges), 70 micros et  de câbles. La régie est également installée dans une pièce du château isolée des candidats et une centaine de techniciens se relaient quotidiennement. Des souterrains sont également présents pour que l'équipe technique puisse se déplacer entre ses locaux et le château à l'insu des élèves.

Candidats

Présélectionnés 

Pour cette saison uniquement, 50 candidats ont d'abord été présélectionnés par les téléspectateurs avant le  prime. Lors de celui-ci, les candidats sont répartis en deux groupes, représentés par un foulard soit bleu soit blanc que les candidats détiennent sur eux. Les 25 candidats en possession d'un foulard bleu sont les premiers éliminés.

Admis au château 
Pour les 25 candidats restants, Nikos annonce ensuite à chacun d'entre eux s'ils sont admis ou recalés. Les 16 candidats entrés au château sont les suivants.

Le corps professoral 

La directrice de cette première saison de la Star Academy est Alexia Laroche-Joubert, également productrice chez Endemol France.

Les cours de chant sont assurés par la chanteuse et comédienne Armande Altaï, tandis que Raphaëlle Ricci, surnommée Raphie et fille de l'auteure-compositrice Alice Dona, se charge des cours d'expression scénique. Kamel Ouali, chorégraphe dans plusieurs comédies musicales dont notamment Les Dix Commandements, occupe quant à lui le poste de professeur de danse, tandis que Vincent Fournier devient professeur de sport. Enfin, le pianiste Matthieu Gonet occupe le poste de répétiteur en compagnie de Florence Davis.

Au château, Pierre Segnasi, nutritionniste, suit chaque semaine l'évolution des élèves. Nadége Delachau accompagne les élèves lors de chaque déplacement en extérieur. Enfin, Thierry Deneau, psychiatre, est également présent.

Artistes invités

Les primes 

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Florent Pagny, qui devient le parrain de cette première saison.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit l'équipe de Roméo et Juliette et Faudel.

 Nominations 
Cette semaine  sont en danger : Catherine - Djalil - Khalifa - Carine.
Les élèves non-nominés ont choisi au château le candidat qu'ils souhaitaient voir rester à l'Academy. 
Sur le prime, Mario annonce que Djalil est repêché par les élèves.
Le public peut désormais voter pour les 3 candidats encore en ballottage.
 Carine - 60%
 Khalifa - 29%
 Catherine - 11%

Carine est sauvée par le public. Khalifa et Catherine sont éliminés de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Andrea Bocelli et Lorie.

Jenifer, Olivia, Carine et François ont du relever un défi danse de Kamel Ouali sur la musique Près de moi de Lorie.
 Nominations 
Cette semaine  sont en danger : Grégory - Amandine - StéphaneLe public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Amandine - 36.7%
 Grégory - 35.9%
 Stéphane - 27.4%
Amandine est sauvée par le public. Grégory et Stéphane vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Grégory: Cécile - Jean-Pascal - Carine - Patrice - Sidonie - Djalil - Olivia - Jessica - Mario - Jenifer - François
 Voix en faveur de Stéphane: /
Stéphane est éliminé de la Star Academy.

 Evénement  
Amandine a quitté la Star Academy durant la semaine.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Dany Brillant, Marc Lavoine, Ginie Line, Shirel et Cristina Marocco.

 Classement 
Les professeurs ont établi un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Carine, François et Djalil qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine  sont en danger : Jean-Pascal - Sidonie - GrégoryLe public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Jean-Pascal - 65%
 Grégory - 30%
 Sidonie - 5%
Jean-Pascal est sauvé par le public. Grégory et Sidonie vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Grégory : Patrice - Jenifer - Mario
 Voix en faveur de Sidonie : Olivia - Cécile - Djalil - Jessica - François - Carine
Grégory est éliminé de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Pascal Obispo, Ménélik, Lââm, Grégory (ancien élève), Laura Pausini et Enzo Enzo.

 Classement 
Depuis le prime 4, les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Djalil, Carine et Jenifer qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine  sont en danger : Jessica - Sidonie - PatriceLe public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Patrice - 48%
 Jessica - 45%
 Sidonie - 7%
Patrice est sauvé par le public. Jessica et Sidonie vont être départagées par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Jessica : Mario - Jean-Pascal - Olivia - Djalil - Carine - François - Jenifer
 Voix en faveur de Sidonie : Cécile
Sidonie est éliminée de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Hélène Ségara, Ishtar, Catherine Lara, Moïz, Eddy Mitchell et Hugues Aufray.

 Classement 
Depuis le prime 4, les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Djalil, Carine et Jenifer qui se hissent en haut du classement.

 Nominations
Cette semaine  sont en danger : Jessica - Patrice - CécileLe public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Jessica - 50%
 Patrice - 42%
 Cécile - 8%
Jessica est sauvée par le public. Patrice et Cécile vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Patrice: Jean-Pascal - Carine - Mario - Jenifer - Djalil
 Voix en faveur de Cécile: Olivia - François
Cécile est éliminée de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Lara Fabian, Manau, Sacha Distel, Isabelle Boulay, Lio, Roch Voisine, Organiz et Cheb Mami.

 Classement 
Cette semaine aucun classement n'a été communiqué par les professeurs de la Star Academy.
 Nominations 
Cette semaine Jean-Pascal est seul face au vote du public. Il a décidé de quitter la Star Academy, puis est revenu sur sa décision  plus tard. Le corps professoral a décidé de lui donner une seconde chance. Ses camarades étant pour certains opposés à son retour (Carine, Jessica, François et Djalil), c'est donc le public qui décidera si Jean-Pascal doit continuer l'aventure ou non.

 Oui - 62%
 Non - 38%

Jean-Pascal est sauvé par le public. Il réintègre la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Julien Clerc, Larusso, Tina Arena, Billy Crawford, Serge Lama et Julie Zenatti.

 Classement 
Malgré l'absence d'un classement lors du prime 7, les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves cette semaine. On retrouve dans le top 3 Olivia, Jessica et Jenifer. L'évolution des élèves est calculé en fonction du prime 6.

 Nominations 
Cette semaine  sont en danger : Patrice - François - Jean-PascalLe public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Jean-Pascal - 67%
 Patrice - 25%
 François - 8%
Jean-Pascal est sauvé par le public. Patrice et François vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Patrice: Olivia - Mario - Jenifer - Jean-Pascal
 Voix en faveur de François: Carine - Djalil - Jessica
En cas d'égalité, l'élève sauvé par le public, en l’occurrence Jean-Pascal, doit départager les deux derniers nominés. Il choisit Patrice. François est éliminé de la Star Academy.

 Evénements 
Cette semaine, les élèves reçoivent sur le plateau de la Star Academy leur disque d'or, de platine et de diamants pour leur single La musique. En quelques jours il est vendu à .
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Patricia Kaas, Florent Pagny, Kim Wilde, Nicole Croisille, Mecano et Cécilia Cara.

 Classement 
Cette semaine on retrouve dans le top 3 Carine, Jessica et Olivia.

 Nominations 
Cette semaine  sont en danger : Djalil - Patrice - Jean-PascalLe public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Jean-Pascal - 66%
 Patrice - 20%
 Djalil - 14%
Jean-Pascal est sauvé par le public. Patrice et Djalil vont être départagés par le vote des élèves.
 Voix en faveur de Patrice: Jenifer - Mario - Olivia
 Voix en faveur de Djalil: Jessica - Carine
Djalil est éliminé de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Patrick Bruel, Jeanne Mas, Michel Delpech, Assia, Fabienne Thibeault et Elton John.

 Classement 
Cette semaine on retrouve dans le top 3 Carine, Olivia et Mario.

 Nominations 
Cette semaine,  sont en danger : Jean-Pascal, Jessica et Patrice.Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré :
 Jean-Pascal - 57,5 %
 Jessica - 25 %
 Patrice - 17,5 %

Jean-Pascal est sauvé par le public. Cependant, en raison des fêtes de Noël, la direction décide qu'exceptionnellement aucun des deux candidats encore en ballotage ne quittera l'academy. Tous les élèves sont donc qualifiés pour les demi-finales.

 Evénements 
Cette semaine, l'album de la Star Academy s'est déjà vendu en  à plus de . Il est donc certifié double disque de platine.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit François, Djalil et Cécile (anciens élèves).

Les élèves de l'Academy encore en lice pour la victoire ont du relever un défi danse de Kamel Ouali sur la musique All for you de Janet Jackson.
 Nominations 
Cette semaine, pour la demi-finale Filles, les 4 dernières filles de l'aventure Carine, Jessica, Olivia et Jenifer sont en danger.Le public a voté toute la semaine pour sa candidate préférée. Avant la fin de soirée, Nikos annonce en direct l'élimination des 2 premières candidates, puis le résultat final en fin de soirée.
 Jenifer - 60 %
 Carine - 16 %
 Olivia  - 13 %
 Jessica - 11 %
Jenifer est sauvée par le public et accède à la finale. ,  et  sont éliminées de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Nicoletta, Zucchero, Jessica de la Star Academy, Ahmed Mouici et Princess Erika.

 Nominations 
Cette semaine, pour la demi-finale Garçons, les 3 derniers garçons de l'aventure Mario, Patrice et Jean-Pascal sont en danger.Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré. Avant la fin de soirée, Nikos annonce le premier candidat éliminé, puis en fin de soirée, le nom du finaliste au côté de Jenifer.
 Mario - 43,3 %
 Jean-Pascal - 42,5 %
 Patrice - 14,2 %
Mario est sauvé par le public et accède à la finale.  et  sont éliminés de la Star Academy.

 Evénements 
Pour cette finale, Nikos reçoit Luc Plamondon qui vient annoncer à Carine qu'elle a été choisie pour intégrer le casting de la comédie musicale Cindy. Dominique Besnehard a également enregistré un message pour Patrice en lui proposant un rendez-vous afin d'essayer de le lancer dans une carrière d'acteur au cinéma. Enfin, Valérie Bénaïm et Frédéric Joly sont également présent pour préciser que dès lundi, les téléspectateurs pourront retrouver les coulisses de la finale de l'émission dans le magazine Exclusif, qu'ils présenteront.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Garou, Lââm, Lara Fabian, Marc Lavoine, Dany Brillant, Chris Mayne, Frank Sherbourne et les  de la Star Academy.

 La finale 
Nous connaissons enfin l'affiche de cette finale. Elle oppose Mario à JeniferLe public a voté toute la semaine pour son candidat préféré, et l'élire gagnant de cette première édition de Star Academy.
 Jenifer - 60 %
 Mario - 40 %

Jenifer est élue gagnante de la Star Academy.

Faits marquants 
 Durant la première semaine de l'émission, les candidats réalisent leur première séance photo, et assistent à la comédie musicale Roméo et Juliette. Ils reçoivent également la visite au château de Luc Plamondon et de Shirel.
 Le , Amandine décide de quitter la Star Academy de son plein gré, ne supportant plus l'aspect télé-réalité du programme.
 Le , Jean-Pascal décide de quitter l'aventure, et séjourne pendant deux jours à Londres, les professeurs lui laissant un temps de réflexion. Il revient ensuite sur sa décision, mais certains élèves s'opposent à son retour. Le public doit alors décider s'il doit rester ou non au château, et vote en sa faveur.

Discographie

Principales reprises en single 

 La Musique de Nicoletta
 Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) d'ABBA

Albums

L'après Star Academy

Discographie des élèves

Que sont-ils devenus ? 

Carine a tenu un rôle dans les comédies musicales Cindy et Salut Joe. En 2006, elle participe au single Un Noël pour tous du Secours populaire français. En 2011, elle participe également à la saison 3 des Anges. Elle a en outre sorti six singles (C’est toi que je cherchais, Ce mec ne lâche pas l’affaire, Enfin, Qu'ai-je fait de ma vie ?, Show Some Love et Houlala) mais qui n'ont jamais rencontré le succès.

Jessica a connu le succès avec son premier album À fleur de peau (qui contient le tube Maria Magdalena, reprise de Julie Pietri) à sa sortie de l'émission. Elle sort son  album Les filles du calvaire en 2012 après sa participation à l'émission Encore une chance sur NRJ12.

François est toujours directeur de chorale en 2022. Après sa participation à l'émission, il rejoint un collectif appelé Chorus Life composé d'une vingtaine de chorales, soit plus de 500 choristes. En 2007, il participe à la [[Saison 2 d'Incroyable talent|saison 2 dIncroyable talent]] dont il termine demi-finaliste. Avec sa propre chorale, il tente sa chance à l'émission X Factor'' en 2009 mais n'est pas retenu.

D'autres élèves comme Amandine ou Djalil''' ont tenté de percer après leur participation, sans toutefois connaître le succès.

Audiences 

Lors de ses débuts, l'émission connaît quelques difficultés d'audience en première partie de soirée, à tel point qu'une programmation en deuxième partie de soirée est envisagée. Mais au fil des semaines, les audiences montent en flèche jusqu'à atteindre des records franchissant les  de téléspectateurs.

Audience des 

Sur fond vert : plus hauts chiffres d'audiences
Sur fond rouge : plus bas chiffres d'audiences

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Star Academy saison 1, sur MyTF1
 

 01
Album de reprises